Geraardsbergen, een Belgische gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen
 Grimbergen, een Belgische gemeente in de provincie Vlaams-Brabant
 Gramsbergen, een Nederlandse gemeente in de provincie Overijssel